Die Mars superliga 1998/99 war die sechste Spielzeit der höchsten slowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Slovan Bratislava gelang das Double aus Meisterschaft und Pokal. Titelverteidiger 1. FC Košice landete auf dem vierten Platz.

Am letzten Spieltag konnte sich Banik Prievidza durch ein 3:1 beim amtierenden Meister noch vor dem Abstieg retten. Den Gang in die 2. Liga mussten BSC JAS Bardejov und Rimavská Sobota antreten.

Modus 
Die 16 Vereine spielten zweimal gegeneinander, einmal zu Hause und einmal auswärts. Jede Mannschaft absolvierte 30 Spiele.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Fortuna Liga auf natipuj.eu/sk

Einzelnachweise 

1998 99
Fußballsaison 1998/99